Ла Кулебра има више значења:

 Ла Кулебра, Колимиља (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Кулебра (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Кулебра (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Кулебра (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Кулебра (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Кулебра (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Кулебра (Азоју), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Кулебра (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Кулебра (Ла Мисион), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Кулебра (Езатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кулебра (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кулебра, Ел Тарај (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кулебра, Форахера де лос Алтос (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кулебра (Тала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кулебра (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кулебра, Ла Галера (Пахакуаран), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Кулебра (Сан Блас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Кулебра (Др. Косс), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Кулебра (Сан Франсиско дел Мар), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Кулебра (Сан Хуан Какаватепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Кулебра, Барио ла Кулебра (Санта Марија Тонамека), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Кулебра (Санта Марија Закатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Кулебра (Сантијаго Тапестла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Кулебра (Сан Пабло Аникано), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Кулебра (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Кулебра (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Кулебра (Сан Педро де ла Куева), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Кулебра (Виља Пескеира), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Кулебра (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику